Stammel ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Stammel (1833–1906), deutscher Maler
 Heinz-Josef Stammel (1926–1990), deutscher Pressefotograf, Journalist und Autor
 Hinrich Stammel (bl. 1428–1451), Sekretär der Hansekontore in Bergen und Brügge
 Johann Stammel (auch Meinertzhagen; ~1519–~1549), evangelischer Theologe und Reformator
 Johannes Stammel († 1483), deutscher Hochschullehrer und Domherr
 Josef Stammel (1695–1765), österreichischer Bildhauer
 Hierotheus Confluentinus OFMCap (Johann Michael Stammel; 1682–1766), katholischer Priester aus dem Fürstbistum Trier,  geistlicher Schriftsteller und Chronist